Hanna Chrzanowska (1902-1973), religieuse catholique et infirmière polonaise, bienheureuse catholique ;
  (née en 1963), actrice polonaise ; 
 Marika Chrzanowska (née en 1995), escrimeuse polonaise, spécialiste du fleuret.